

Cinema
 All That Jazz (versione italiana All That Jazz - Lo spettacolo comincia) – film del 1979 diretto da Bob Fosse

Musica
 All That Jazz (Chicago) – canzone del musical del 1975 Chicago. La canzone dà il titolo al film di Fosse
 All That Jazz – Music From The Original Motion Picture Soundtrack – colonna sonora tratta dal film di Fosse
 All That Jazz (album Ella Fitzgerald) – ultimo album di Ella Fitzgerald
 All That Jazz (Lee Morgan) – album live di Lee Morgan
 All That Jazz – traccia dell'album Right Now! di Mel Tormé
 All That Jazz – album dei Breathe
 All That Jazz: The Best of Ute Lemper – compilation di Ute Lemper
 All That Jazz – traccia dell'album Crocodiles degli Echo & the Bunnymen
 All That Jazz – traccia dell'album Escape from Planet Monday di DJ Fresh

Televisione
 All That Jazz – terzo episodio del cartone animato Top Cat
 All That Jazz – episodio della serie televisiva Cuori senza età